Besatzungszeit, seltener auch Besetzungszeit, steht für:

 allgemein die Zeit der Okkupation eines unterlegenen Staates nach einem Krieg

einzelne Epochen:
 Besatzung von Bayern durch österreichische Truppen 1705–1706, siehe Bayerische Volkserhebung
 die französische Besetzung von Teilen Deutschlands zwischen 1792 und 1815, siehe Franzosenzeit
 Besatzung von Tirol durch französisch-bayerische Truppen 1809–1814, siehe Tiroler Volksaufstand
 die Besatzungszeit in Frankreich nach dem Zweiten Pariser Frieden ab 1815
 Besatzung von Teilen der baltischen Staaten und Weißrusslands 1915 ff., siehe Ober Ost
 die französische Besetzung des Rheinlands 1918–1930, siehe Alliierte Rheinlandbesetzung
 Französische Besetzung Kilikiens, 1920/21
 die Zeit belgischer und französischer Truppen im Ruhrgebiet 1921–1925, siehe Ruhrbesetzung
 Besatzung der Mandschurei durch japanische Truppen 1931–1932, siehe Mandschukuo #Okkupation und Gründung
 die japanische Besetzung von China, die Jahre 1937–1945, siehe Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg
 die deutsche Annexion des tschechischen Teils der Tschechoslowakei 1939–1945, siehe Protektorat Böhmen und Mähren
 Deutsche Besetzung Polens 1939–1945
 Besatzung des Ostens Polens 1939–1941, siehe Sowjetische Besetzung Ostpolens #Besatzung
 Deutsche Besatzung der Niederlande 1940–1945
 Norwegen unter deutscher Besatzung 1940–1945
 Dänemark unter deutscher Besatzung 1940–1945
 Japanische Besetzung Hongkongs 1941–1944
 Japanische Besetzung Burmas 1942–1945
 Japanische Besetzung Timors 1942–1945, siehe Schlacht um Timor
 eine landesgeschichtliche Ära in Deutschland, meist die Jahre 1945–1949, siehe Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland
 eine landesgeschichtliche Ära in Japan, die Jahre 1945–1952, siehe Besatzungszeit in Japan
 die landesgeschichtliche Ära in Österreich bis zum Staatsvertrag 1945–1955, siehe Besetztes Nachkriegsösterreich
 Besatzung von Territorien durch israelische Truppen ab 1967, siehe Israelisch besetzte Gebiete
 Indonesische Besetzung Osttimors 1975–1999, siehe Geschichte Osttimors #Indonesische Besatzungszeit
 Besatzung Kambodschas durch vietnamesische Truppen 1979–1989, siehe Volksrepublik Kampuchea
 Besetzung Kuwaits durch den Irak 1990–1991, siehe Zweiter Golfkrieg
 Besetzung des Irak 2003–2011

Siehe auch:

 Besatzungsmacht
 Besatzungszone